|-
| 68701 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68702 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68703 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68704 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68705 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68706 - || || 8 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 68707 - || || 13 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68708 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68709 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68710 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68711 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68712 - || || 15 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68713 - || || 4 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68714 - || || 6 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 68715 - || || 8 de febrer, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68716 - || || 8 de febrer, 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 68717 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68718 Safi ||  17 de febrer, 2002 || Vicques || M. Ory
|-
| 68719 Jangyeongsil ||  16 de febrer, 2002 || Bohyunsan || Y.-B. Jeon
|-
| 68720 - || || 21 de febrer, 2002 || Nashville || R. Clingan
|-
| 68721 - || || 16 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 68722 - || || 19 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 68723 - || || 20 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68724 - || || 21 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68725 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 68726 - || || 12 de març, 2002 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 68727 - || || 12 de març, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 68728 - || || 6 de març, 2002 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 68729 - || || 14 de març, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 68730 Straizys || || 15 de març, 2002 || Moletai || K. Černis, J. Zdanavičius
|-
| 68731 - || || 6 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68732 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 68733 - || || 10 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68734 - || || 10 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68735 - || || 10 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68736 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68737 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68738 - || || 11 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 68739 - || || 12 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 68740 - || || 12 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 68741 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68742 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68743 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68744 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68745 - || || 11 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68746 - || || 11 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68747 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68748 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68749 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68750 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68751 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68752 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68753 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68754 - || || 14 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68755 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 68756 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68757 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68758 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68759 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68760 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68761 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68762 - || || 14 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68763 - || || 15 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68764 - || || 15 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68765 - || || 15 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68766 - || || 6 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68767 - || || 9 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68768 - || || 9 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68769 - || || 9 de març, 2002 || Catalina || CSS
|-
| 68770 - || || 13 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 68771 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68772 - || || 14 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68773 - || || 15 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68774 - || || 15 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68775 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68776 - || || 11 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68777 - || || 18 de març, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 68778 - || || 19 de març, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 68779 Schöninger || || 18 de març, 2002 || Kleť || Kleť
|-
| 68780 - || || 18 de març, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 68781 - || || 28 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 68782 - || || 16 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68783 - || || 16 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68784 - || || 17 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68785 - || || 16 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 68786 - || || 16 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68787 - || || 16 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68788 - || || 16 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 68789 - || || 17 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 68790 - || || 20 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68791 - || || 20 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68792 - || || 20 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68793 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68794 - || || 12 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 68795 - || || 15 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 68796 - || || 15 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 68797 - || || 4 d'abril, 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 68798 - || || 15 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68799 - || || 15 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68800 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
8